Nowopole peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Nowopole, village du powiat de Mława 
 Nowopole, village du powiat de Żuromin

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Nowopole, village